Ястребель — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ястребель — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Ястребель — деревня в Столинском районе Брестской области.

См. также 
 Ястрембель